

Коламбус — місто, штат Джорджія
 Коламбус — місто, штат Індіана
 Коламбус — місто, штат Канзас
 Коламбус — місто, штат Кентуккі
 Коламбус — місто, штат Міннесота
 Коламбус — місто, штат Міссісіпі
 Коламбус — місто, штат Монтана
 Коламбус — місто, штат Небраска
 Коламбус — місто, штат Нью-Йорк
 Коламбус — місто, штат Північна Кароліна
 Коламбус — місто, штат Північна Дакота
 Коламбус — місто, штат Огайо
 Коламбус — місто, штат Техас
 Коламбус — місто, штат Вісконсин
 Коламбус — місто, штат Вісконсин
 Коламбус — селище, штат Іллінойс
 Коламбус — селище, штат Нью-Мексико
 Коламбус Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія
 Коламбус — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Див. також 
 Колумбус (Огайо)
 Колумбус